Como batalla de Sauce se conocen dos enfrentamientos bélicos llevados a cabo en  Uruguay:
 La Batalla de Sauce (1816), en la que se enfrentaron fuerzas artiguistas al mando de Pedro Gutiérrez, contra las tropas portuguesas al mando del mariscal Sebastião Pinto de Araújo Correia.
 La Batalla de Sauce (1870), entre fuerzas coloradas, gubernistas de Gregorio Suárez en contra a las fuerzas blancas, revolucionarias de Timoteo Aparicio. 

También se conoce como batalla de Potrero Sauce o de Boquerón a la que tuvo lugar en julio de 1866 durante la Guerra de la Triple Alianza.

También llevan este nombre dos batallas en la provincia de Entre Ríos, Argentina:
 La Batalla de Sauce Grande, de 1840, entre los unitarios de Juan Lavalle y los federales de Pascual Echagüe.
 La Batalla de Sauce de 1870, entre Ricardo López Jordán y las fuerzas del presidente Domingo Faustino Sarmiento.